Брусник може да се отнася за:

 Брусник, село в община Брезник, България;
 Брусник, село в община Битоля, Северна Македония;
 Брусник, село в община Неготино, Северна Македония;
 Брусник, село в Тимошка Крайна, Град Зайчар, Сърбия;
 Брусник, село в община Иваница, Сърбия;
 Брусник, остров в Хърватия.